Карзово — название населённых пунктов:

Россия 
 Карзово — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Карзово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.